Gürsel est un prénom et un nom de famille turc.

Nom de famille 
 Cemal Gürsel (1895–1966), militaire et homme d'État turc ;
 Kadri Gürsel (né en 1961), journaliste turc ;
 Nedim Gürsel (né en 1951), écrivain turc.

Notes et références 

Prénom turc
Prénom masculin
Homonymie de patronyme turc